Wilhelm Capesius magyaros névalakban Capesius Vilmos (Nagysink, 1809. április 7. – Nagyszeben, 1870. július 15.) orvos.

Élete
A gimnáziumot Nagyszebenben végezte; 1828–1834-ig Bécsben az orvosi tanfolyamot hallgatta; 1835-ben a fogarasi kerület, 1843-ban a nagysinkszéki, 1851-ben Nagyszeben főorvosa lett. Mint nyugalmazott tábori orvos halt meg.

Munkái
Dissertatio inaug. medico-ophtalmologica de eo: an operatio cataractae longaevitati obsit? Viennae, 1834.

Források
 
 

Erdélyi szász orvosok
1809-ben született személyek
1870-ben elhunyt személyek